Spojení písmene O a číslice 3 může mít různé významy:
 O3 – ozon
 O3 – typ hvězdy dle spektrální klasifikace